Antas (municipi d'Almeria), localitat a la província d'Almeria, Andalusia 
 Antas de Ulla, municipi a la comarca d'A Ulloa (província de Lugo, Galícia)
 Riu Antas, riu que neix en l'extrem oriental de la Serra de Los Filabres, a la província d'Almeria i desemboca al Mediterrani
 Estádio das Antas, estadi principalment a Porto (Portugal) on hi jugava com a local a l'equip de futbol del FC Porto